Kuanninnguit bezeichnet:
 Kuanninnguit (Berg, Nuuk, östlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuanninnguit (Berg, Nuuk, westlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuanninnguit (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland